ISO 3166-2:AU — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2 относящимся к Австралии. Стандарт охватывает 6 штатов, 2 территории и 4 внешних территории Австралии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Австралии - AU и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двух-трёхбуквенный код в образован созвучно: названию, аббревиатуре названия штата, территории. Геокоды штатов и территорий Австралии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AU, присвоенного Австралии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Австралии 
Геокоды 6 штатов и 2 территорий Австралии

Геокоды внешних территорий Австралии 
Геокоды внешних территорий Австралии по стандарту ISO 3166-1

Геокоды пограничных Австралии государств 
 Восточный Тимор — ISO 3166-2:TL (на севере),
 Индонезия — ISO 3166-2:ID (на севере),
 Папуа — Новая Гвинея — ISO 3166-2:PG (на севере),
 Вануату — ISO 3166-2:VU (на северо-востоке),
 Новая Каледония — ISO 3166-2:NC (на северо-востоке),
 Соломоновы Острова — ISO 3166-2:SB (на северо-востоке),
 Новая Зеландия — ISO 3166-2:NZ (на юго-востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Австралии

Ссылки 
 Геокоды Австралии 
 Геокоды Австралии 

2:AU
 
Списки:Австралия